A Hárún (arab írással هارون ) arab keresztnév, török megfelelője a Harun. Hárún próféta a Koránban, Músza, azaz a bibliai Mózes öccse, Áron. Török jelentése „fénylő, fényes”.

 Harun, keresztnév
Kalifák
 Hárún ar-Rasíd kalifa 
 Hárún al-Vászik kalifa
egyéb
 Harun Yahya, Adnan Oktar írói álneve
 Hárún és a Mesék Tengere, Salman Rushdie könyve

Jegyzetek